Horvatek ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Horvatek (1943–1986), österreichischer Politiker, Landtagsabgeordneter und Journalist
 Norbert Horvatek (1888–1982), österreichischer Politiker, Nationalratsabgeordneter, Landtagsabgeordneter, Landesrat, Landeshauptmann-Stellvertreter und Pädagoge